Atractobolus — рід грибів. Назва вперше опублікована 1790 року.

Класифікація 
До роду Atractobolus відносять 178 видів:

Примітки 

Роди грибів